Cracked Actor – brano musicale di David Bowie del 1973
 Cracked Actor – album di David Bowie del 2017
 Cracked Actor – film documentario del 1974 sulla vita in tournée della rockstar britannica David Bowie diretto da Alan Yentob